Petar Krpan (Osijek, 1 de julho de 1974), é um ex-futebolista croata que atuava como atacante.

Carreira 
Krpan integrou a Seleção Croata de Futebol tendo disputado a Copa do Mundo de 1998.

Títulos 
Seleção Croata
 Copa do Mundo de 1998: 3º Lugar

Naturais de Osijek
Futebolistas da Croácia
Treinadores de futebol da Croácia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do NK Osijek
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas da União Desportiva de Leiria
Futebolistas do NK Zagreb
Futebolistas do HNK Hajduk Split
Futebolistas do HNK Rijeka
Futebolistas do Jiangsu Sainty
Futebolistas do NK Inter Zaprešić